Charles Gianferrari – mosaicista e scultore francese
 Prospero Gianferrari – ingegnere, politico, imprenditore e dirigente d'azienda italiano
 Vincenzo Gianferrari – direttore d'orchestra e compositore italiano